

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Josef Hassmann, (1910-1969), joueur de football autrichien ;
 Toni Hassmann, (1975- ), cavalier d'obstacles allemand ;

Homonymie
Homonymie de patronyme